L'ultimo Lord – film del 1926
L'ultimo Lord – film del 1932